Karus ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Karus (* 1990), deutscher Leichtathlet
 Vahur Karus, estnischer Brigadegeneral

Siehe auch:
 Carus